Абак (рахівниця) — рахувальна дошка, що застосовувалася для арифметичних обчислень. 
 Абак (архітектура) — верхня плита капітелі.